

Лобудзиці — село в гміні Шадек Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Лобудзиці — село в гміні Зелюв Белхатовського повіту Лодзинського воєводства